Blackmon ist der Familienname folgender Personen:

 Douglas A. Blackmon (* 1964), US-amerikanischer Schriftsteller und Journalist
 Evelyn Blackmon († 2014), US-amerikanische Politikerin
 Fred L. Blackmon (1873–1921), US-amerikanischer Rechtsanwalt und Politiker
 Julian Blackmon (* 1998), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Justin Blackmon (* 1990), US-amerikanischer American-Football-Spieler